Мамченко — східнослов'янське (російське, українське, білоруське) прізвище.

Носії прізвища:
 Мамченко Віктор Андрійович (1901—1982) — російський поет «першої хвилі» еміграції.
 Мамченко Сергій Миколайович  (1962) — український педагог.
 Мамченко Антоніна Іванівна (1947) — бандуристка, педагог. Народна артистка України (1995). Професор.